«Группа „Deep Purple“: Пионеры „тяжёлого металла“» — документальный музыкальный фильм, посвящённый истории группы Deep Purple.

Сюжет 
Документальная картина включает в себя интервью с участниками группы, а также раритетные концертные записи разных периодов.

В фильме снимались 
 Ричи Блэкмор
 Джон Лорд
 Джо Линн Тёрнер
 Иэн Гиллан
 Род Эванс
 Гленн Хьюз
 Дэвид Ковердейл

Песни в фильме 
 Hush
 Kentucky Woman
 Smoke on the Water
 Black Night
 Strange Kind of Woman
 Woman from Tokyo

Ссылки

Примечания 

Документальные фильмы о музыке
Документальные фильмы США
Фильмы о рок-музыке
Музыкальные фильмы США